Bloomsbury – quartiere di Londra
 Bloomsbury Square – piazza di Londra, nell'omonimo quartiere
 Bloomsbury – comune statunitense in New Jersey
 Bloomsbury Group – circolo letterario inglese attivo dal 1905 circa all'inizio della Seconda guerra mondiale 
 Bloomsbury Gang – raggruppamento politico centrato su un proprietario terriero locale, John Russell, quarto Duca di Bedford nel 1765
 Bloomsbury Publishing – casa editrice britannica